

Олон () — муніципалітет у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез
 Олон () — муніципалітет у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна
 Олон () — муніципалітет у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї

Олон — громада в кантоні Во